V roce 2001 byly odehrány dva ročníky Švédských hokejových her:

 Švédské hokejové hry 2001 (únor) – stockholmský hokejový turnaj v rámci 5. ročníku Euro Hockey Tour, 
 Švédské hokejové hry 2001 (listopad) – stockholmský hokejový turnaj v rámci 6. ročníku Euro Hockey Tour.